Страшимир Димитров може да се отнася за:
 Страшимир Димитров (геолог) (1892-1960), български геолог
 Страшимир Димитров (историк) (1930-2001), български историк